Теканава има више значења:

 Теканава (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теканава (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику